2. division 2021-22 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Struktur 
2. division består af 12 hold, der møder hinanden to gange på en sæson. Derefter rykket top 6 i oprykningsspil og bund 6 i nedrykningsspil. Der er to oprykkere til 1. division og to nedrykkere til 3. division.

Deltagende klubber

Stilling

Grundspil

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Referencer 

Fodboldsæson 2021-22
Sæsoner i 2. division (fodbold)
Sport i Danmark i 2022